CCPR steht für:

 Communauté de communes du Pays de Redon, französischer Gemeindeverband  in den Regionen Bretagne und Pays de la Loire
 International Covenant on Civil and Political Rights (auch: ICCPR), siehe Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte

Abkürzung